Бахрамов — тюркоязычная фамилия. Известные носители:

 Бахрамов, Тофик Бахрам оглы (1926—1993) — советский футбольный арбитр
 Бахрамов, Шахоб (род. 1978) — таджикистанский и российский спортсмен тхэквондист